

Cinema 
 Frida Kahlo – documentario del 1971 diretto da Marcela Fernández Violante
 Frida Kahlo – documentario del 1982
 Frida Kahlo & Tina Modotti – documentario del 1983 diretto da Laura Mulvey e Peter Wollen
 Siglo con Frida: Frida Kahlo, Un Homenaje nacional – documentario del 2007
 The Life and Times of Frida Kahlo – documentario del 2005 diretto da Amy Stechler
 The Life and Death of Frida Kahlo – documentario del 1976 diretto da David e Karen Crommie

Musei 
 Museo Frida Kahlo – anche detto museo della Casa Azul, è situato nel centro di Coyoacán, un sobborgo di Città del Messico

Persone 
 Frida Kahlo – pittrice messicana
 Guillermo Kahlo – fotografo tedesco naturalizzato messicano, padre di Frida

Altro 
 Cratere Kahlo – cratere sulla superficie di Venere